Sirexcipula är ett släkte av svampar. Sirexcipula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirexcipula